Людми́ла Андре́евна Кудря́вцева (11 декабря 1941, Москва — 11 июля 2015, там же) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России (1997).

Биография 
Родилась в первые месяцы Великой Отечественной войны, её мать — народная артистка РСФСР Любовь Пушкарёва. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ с красным дипломом (курс В. К. Монюкова) и была принята в труппу МХАТа. После раздела МХАТа в 1987 году на два коллектива — во МХАТе им. Горького под руководством Татьяны Дорониной, где работала до ухода на пенсию.  Похоронена  в Москве, на Даниловском кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (02.07.1981).
 Народная артистка России (29.07.1997).

Творчество

Роли в театре 

 Василиса — «На дне» М. Горький
 Девка в картине «Мокрое» — «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский
 Ряженая — «Три сестры» А. П. Чехов
 Дама — «Бронепоезд 14-69» В. Иванов
 Машинистка — «Будни и праздники» А. Галич И. Грекова
 Повариха — «Три толстяка» Ю. К. Олеша
 Анна Андреевна — «Ревизор» Н. В. Гоголь
 Торговка куклами — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодин
 Ксения Петровна — «Тяжкое обвинение» Л. Шейнин
 Клава Себейкина — «Старый Новый год» М. Рощин
 Синьора Тереса — «Дульсинея Тобосская» А. Володин
 Обноскина — «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевский
 Леокадия — «Сон разума» А.-Б. Вальехо
 Цыганка — «Эшелон» М. Рощин
 Саша — «Дачники» М. Горький
 Наталья Дмитриевна Паскудина — «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевский
 «Украденное счастье» И. Франко (постановка Романа Виктюка)
 Люба — «Тамада» А. Галин
 2-я дама — «Зойкина квартира» М. Булгаков
 Софья Ивановна — «Мёртвые души» М. Булгаков (по Н. В. Гоголю)
 Манефа — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островский
 Рита — «Валентин и Валентина» М. Рощин
 Марья Львовна — «Дачники» М. Горький
 Лиза, мать Валентина — «Валентин и Валентина» М. Рощин
 Вита — «И будет день…» А. Дударев
 Нина — «…Когда судьба по следу шла за нами» (Провинциальная история) Л. Росеба
 Праксагора — «Женщины в народном собрании» Аристофан
 Катерина — «Прощание с Матерой» В. Г. Распутин
 Мисс Уайр — «Французский квартал» Т. Уильямс
 Фелисата Герасимовна Кукушкина — «Доходное место» А. Н. Островский
 Светлана Петровна — «Контрольный выстрел» С. Говорухин, Ю. Поляков

Снималась в кино. Заметными стали роли в фильме Андрея Бенкендорфа «К расследованию приступить» и фильме-спектакле по пьесе В. М. Шукшина «Энергичные люди» (Вера Сергеевна).

Фильмография 
  — Барсуки (фильм-спектакль) — Марфушка

  — Цветы запоздалые (фильм-спектакль) — жена доктора Топоркова
  — День за днем (фильм-спектакль) — «Людмила Андреевна кадровик»
  — Экипаж
  — Дачники (фильм-спектакль) — Саша, горничная Басовых
  — Родня
  — К расследованию приступить — Оксана Степановна Иващенко
  — Энергичные люди — Вера Сергеевна
  — Театральный роман — Надежда Ламанова

Примечания 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Похороненные на Даниловском кладбище